Nykopp est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1950), tueur en série finlandais
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois